Svatopluk († 15. říjen po r. 1169) byl druhý syn českého krále Vladislava II. a jeho první manželky Gertrudy Babenberské.

Život 
Po manželčině smrti Vladislav

Okolo roku 1164 se Svatopluk oženil s Helichou, dcerou uherského krále Gejzy II.

Kronikář Přibík Pulkava vypráví o příhodě z roku 1165, která se nakonec stala Svatoplukovi osudnou. Druhá manželka krále Vladislava, Judita Durynská, byla žena, která se nebála zasahovat do záležitostí, které obvykle ženám nepříslušely. Svatopluk totiž nesnášel jakéhosi králova předáka Vojslava. Toho pak v době královy nepřítomnosti napadl s dýkou, když Vojslav právě mluvil s královnou Juditou. Ta prý sice Vojslava bránila, ale Svatopluk ho stejně smrtelně zranil. Zraněná na rukou prý byla také sama Judita. 

Vladislav II. syna vyhnal ze země, jakmile se vrátil, a Svatopluk tak musel utéct do Uher. Nakonec zemřel někdy po roce 1169 v Německu.

Rodokmen

Odkazy

Reference

Bibliografie
Jaroslav Čechura, Jiří Mikulec, František Stellner, Lexikon českých panovnických dynastií, Praha 1996.

Přemyslovci
Čeští princové
Čeští římští katolíci
Narození ve 12. století
Úmrtí 15. října
Muži
Osoby s nejistým datem úmrtí